gra wojenna – rodzaj symulacji wojskowej
 gry wojenne – polska nazwa wargamingu

Filmy 
 Gry wojenne – amerykański film science fiction z 1983 roku
 Gry wojenne: Kod śmierci – film z 2008 roku, kontynuacja filmu z 1983.
 Gry wojenne – polski film dokumentalny z 2008 roku w reżyserii Dariusza Jabłońskiego

Książki i czasopisma 
 Gry wojenne – polskie czasopismo poświęcone wargamingowi
 Gry wojenne – powieść Jamesa Parka Sloana z 1966
 Gry wojenne. O wszystkich solowych utworach Rogera Watersa – biografia Rogera Watersa autorstwa Wiesława Weissa z 2003 roku